Maartrevolutie (1848)
Novemberrevolutie (1918)